Klubowe Mistrzostwa ASEAN 2003 -  pierwsze w historii rozgrywki o klubowego mistrza federacji ASEAN . Kingfisher East Bengal FC z Indii wygrał inauguracyjne mistrzostwa. Początkowo ten inauguracyjny turniej, miał organizować Wietnam, ale organizacja została przeniesiona do Indonezji.

Zakwalifikowane zespoły

Faza grupowa

Grupa A 

 Finance and Revenue FC wycofał się z rozgrywek.

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Ćwierćfinały

Półfinały

O 3 miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Klubowe Mistrzostwa ASEAN